Ștefan Szapolyai () (m. 25 decembrie 1499) a fost un important nobil maghiar din perioada medievală, deținător al rangului de palatin in Regatul Ungariei între 1492 si 1499. 

A fost căsătorit cu pricipesa Hedwig a Sileziei cu care a avut 2 copii:
 Ioan, voievod de Transilvania între 1526 și 1540 și pretendent la tronul Ungariei.
 Barbara, soția regelui Sigismund I al Poloniei

Nobili maghiari
Decese în 1499